Walter Kennedy peut désigner :
 Walter Kennedy (1912-1977), dirigeant américain de basket-ball ;
 Walter Kennedy (1695-1721), pirate anglais du .